Phrynobatrachus — єдиний рід земноводних родини Phrynobatrachidae ряду Безхвості. Інші назви «африканська калюжна жаба», «африканська карликова водяна жаба». Має 85 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 2,5 до 5 см. Спостерігається статевий диморфізм: самиці дещо більші за самців. Голова невелика. Очі трохи опуклі з горизонтальними зіницями. Шкіра горбиста, шорстка. Кінцівки не мають перетинок. Задні лапи більші за передніх, а також мають довші пальці. Забарвлення видів відповідає місцевості, де вони поширені. Переважає бурий, сірий, зеленуватий, чорний, коричневий колір.

Спосіб життя  
Полюбляють рідколісся, нагір'я, місцевість з рясною рослинністю, стоячі водойми. Після дощу часто зустрічаються у калюжах, канавах. Звідси походить інша назва цих земноводних. Активні вранці або у присмерку. Живляться дрібними безхребетними та їх личинками.

Це яйцекладні амфібії.

Розповсюдження 
Мешкають від пустелі Сахари до південної Африки.

Види

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.. Retrieved on 24 september 2012.

Земноводні Африки
Безхвості